Venusia bezeichnet:

 Venusia (Stadt), heute Venosa, eine antike Stadt in Lukanien, Süditalien
 (499) Venusia, einen Himmelskörper des Asteroiden-Hauptgürtels
 Venusia (Schmetterling), eine Gattung der Schmetterlinge

Siehe auch:
 Venus